Sint-Germanuskerk (Egem)
Sint-Germanuskerk (Miskom)
Sint-Germanuskerk (Tienen)